Ленсойс-Мараньенсис:

 Ленсойс-Мараньенсис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Ленсойс-Мараньенсис — национальный парк в штате Мараньян, в северной Бразилии